Simporé ist der Familienname folgender Personen:
 Saidou Simporé (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Salimata Simporé (* 1987), äquatorialguineisch-burkinische Fußballspielerin